Град Пожаревац () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 477 км2. Административен център е град Пожаревац.

История 
Административната единица Град Пожаревац е създадена през 2007 г. чрез Закона за териториалната организация на Република Сърбия, като обхваща територията на старата Пожаревашка община.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Град Пожаревац възлиза на 75 334 души. Гъстотата е 157,93 души/км2.

Етнически състав

Административно деление 
В рамките на Град Пожаревац са обособени две градски общини:
 Градска община Костолац
 Градска община Пожаревац

Бележки